Kuchen steht für:
 Kuchen, Backware
 Kuchen, Nebenprodukt bei der Herstellung von Pflanzenölen, siehe Presskuchen
 Kuchen (Gemeinde), Gemeinde im Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Kuchen (Steingaden), Ortsteil der Gemeinde Steingaden, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern

Kuchen ist der Familienname folgender Personen:
 Fritz Kuchen (1877–1973), Schweizer Sportschütze
 Johann Theodor Kuchen (1830–1884), deutscher Kaufmann und Politiker der Freien Stadt Frankfurt
 Josef Kuchen (1907–1970), deutscher Maler
 Wilhelm Kuchen (1926–2008), deutscher Chemiker

Siehe auch:
 Der Kuchen, Novelle von Guy de Maupassant